Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1972, facente parte del Women's International Grand Prix 1972, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Evonne Goolagong 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (finale)
 Chris Evert (Campionessa)
 Margaret Court (semifinali)
 Linda Tuero (quarti di finale)

 Pat Pretorius (quarti di finale)
 Lesley Hunt (quarti di finale)
 Julie Heldman (quarti di finale)
 Pam Teeguarden (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1972